FOP — трёхбуквенная аббревиатура, имеющая следующие значения:

 Formatting Objects Processor — XSL-FO процессор для преобразований XML-файлов в PDF, PostScript и др. форматы.
 Flash Operator Panel — приложение для Asterisk.
 Freedom of Panorama — свобода панорамы.
 Free of Payment — поставка без платежа; на условиях "поставка без платежа".